Bei Capua ereigneten sich im Zweiten Punischen Krieg zwei Schlachten:
 Erste Schlacht von Capua um 212 v. Chr.
 Zweite Schlacht von Capua um 211 v. Chr.